Monastero di San Bartolomeo a Borgo San Lorenzo
 Monastero di San Bartolomeo, ora Villa Il Pino e Chiesa di Santa Croce al Pino a Firenze
 Monastero di San Bartolomeo in Strada a Pavia
 Monastero di San Bartolomeo a Vaspurakan
 Monastero di San Bartolomeo a Vicenza

Pagine correlate 
 Chiesa di San Bartolomeo